Гла́снер () — немецкая фамилия.

Известные носители:
  (род. 1973) — немецкий велосипедист.
  (род. 1965) — немецкий кинорежиссёр.
 Гласнер, Оливер (род. 1974) — австрийский футболист и футбольный тренер.
  (род. 1985) — немецкий футболист.